17M ist die Abkürzung für folgende PKW-Modelle des Herstellers Ford:

 Ford P2, produziert von 1957 bis 1960
 Ford P3, produziert von 1960 bis 1964
 Ford P5, produziert von 1964 bis 1967
 Ford P7, produziert von 1967 bis 1972

17M